Питернов, Константин Юрьевич (род. 13 сентября 1983, Чебоксары, Чувашская Республика, Россия) — российский боксёр-профессионал, джорнимен, выступающий во второй средней и полутяжёлой весовых категориях. Среди профессионалов чемпион России (2014—2015) в полутяжёлом весе.

Биография 
Константин Питернов родился 13 сентября 1983 года в городе Чебоксары.

Любительская карьера 
В детстве начал заниматься боксом.

Боксер в любителях, побеждал в первенстве Приволжского федерального округа, побеждал на всероссийских соревнованиях.

Профессиональная карьера 
В 2008 году перешёл в профессиональный бокс. Вёл серию побед 2 года подряд и становился чемпионом России среди профессионалов.

Таблица боёв

Ссылки 
 

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории